Kaplí zasvěcených Nejsvětějšímu Srdci Páně (Ježíšovu) je více.

 Kaple Nejsvětějšího srdce Páně (Bačov), okres Blansko
 Kaple Srdce Ježíšova (Blešno), okres Hradec Králové
 Kaple Nejsvětějšího srdce Páně (Červené Poříčí), okres Klatovy
 Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova (České Budějovice), okres České Budějovice, areál Biskupského gymnázia
 Kaple Nejsvětějšího srdce Páně (Češnovice), okres České Budějovice
 Kaple Nejsvětějšího srdce Páně (Číměř), okres Třebíč
 Kaple Nejsvětějšího srdce Páně (Dejvice), hlavní město Praha
 Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova (Dlouhá Louka), okres Teplice
 Kaple Nejsvětějšího srdce Páně (Dolní Pěna), okres Jindřichův Hradec
 Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova (Dubčany), okres Louny
 Kaple Nejsvětějšího srdce Páně (Ježkovice), okres Vyškov
 Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova (Korunní), okres Karlovy Vary
 Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova (Lešetice), okres Příbram
 Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova (Libín), okres České Budějovice
 Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova (Lišany), okres Louny
 Kaple Nejsvětějšího srdce Páně (Měděnec), okres Chomutov
 Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova (Mikulovice), okres Chomutov, zbořená
 Kaple Nejsvětějšího srdce Páně (Nové Homole), okres České Budějovice
 Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova (Oblanov), okres Trutnov
 Kaple Nejsvětějšího srdce Páně (Olšany), okres Jihlava
 Kaple Nejsvětějšího Srdce Páně (Opava), okres Opava
 Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova (Oslnovice), okres Znojmo
 Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova (Pšov), okres Karlovy Vary
 Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova (Račíněves), okres Kutná Hora
 Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova (Salmov), okres Děčín
 Kaple Nejsvětějšího srdce Páně (Sokolí), okres Třebíč
 Kaple Nejsvětějšího srdce Páně (Vrábsko), okres Písek
 Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova (Vratislavice nad Nisou), okres Liberec

a další...

Související články 
 Kaple Božského srdce Páně
 Kostel Nejsvětějšího srdce Páně